Fox Kids peut désigner :

 Fox Kids, une chaîne de télévision américaine lancée du 8 septembre 1990 au 7 septembre 2002
 un nombre de chaînes télévisées internationales, dirigées par la Fox, par la suite rachetées par Disney et renommées Jetix :
 Fox Kids (Allemagne), lancée du  octobre 2000 au 10 juin 2005
 Fox Kids (Australie), lancée du  octobre 1995 au 31 janvier 2004
 Fox Kids (Amérique latine), lancée du 8 novembre 1996 au 31 juillet 2004
 Fox Kids (Brésil), lancée du novembre 1996 au 31 juillet 2004
 Fox Kids (Bulgarie), lancée du  avril 1999 au  janvier 2005
 Fox Kids (Espagne), lancée du  décembre 1998 au  juin 2005, en remplacement de Minimax
 Fox Kids (France), lancée du 5 novembre 1997 au 28 août 2004
 Fox Kids (Grèce), lancée du  octobre 2001 au  janvier 2005
 Fox Kids (Israël), lancée du  février 2001, au  avril 2005
 Fox Kids (Italie), lancée du  avril 2000, au  mars 2005
 Fox Kids (Pays-Bas), lancée du  août 1997, au 13 février 2005
 Fox Kids (Pologne), lancée du 18 avril 1998 au  janvier 2005
 Fox Kids (Roumanie), lancée du  avril 1999 au  janvier 2005
 Fox Kids (Russie), lancée du  avril 1999 au  janvier 2005